Une amie qui vous veut du bien (Secret Admirer) est un film américain réalisé par David Greenwalt, sorti en 1985.

Synopsis 
Toni est secrètement amoureuse de son meilleur ami Michael, tandis que lui est épris de Déborah, la fille la plus populaire du lycée. À travers une lettre anonyme, Toni décide de lui déclarer sa flamme. La recevant, Michael est persuadé qu'elle provient de Déborah et décide de lui répondre tout en demandant à Toni de jouer les entremetteuses. Elle accepte et va même jusqu'à réécrire secrètement les lettres les jugeant trop ringardes. Alors que Déborah et Michael finissent par se rencontrer, l'une des lettres enflammées tombe entre les mains de Lou, le père de Déborah. Hors de lui, il pense immédiatement que sa femme Elizabeth a un amant et que celui-ci n'est autre que George, le père de Michael. Une discorde va alors naître entre les deux familles.

Fiche technique 
 Titre français : Une amie qui vous veut du bien
 Titre original : Secret Admirer
 Réalisation : David Greenwalt
 Scénario : David Greenwalt
 Musique : Jan Hammer
 Photographie : Victor J. Kemper
 Montage : Dennis Virkler
 Production : Stephen J. Roth 
 Société de production et de distribution : Orion Pictures
 Pays : 
 Langue : anglais
 Format : Couleur - Dolby - 35 mm - 1.85:1
 Genre : Comédie, Romance
 Durée : 90 min
 Date de sortie : le  aux États-Unis et le  en France.

Distribution 
 C. Thomas Howell (VF : Vincent Ropion) : Michael Ryan
 Kelly Preston (VF : Isabelle Ganz) : Deborah Anne Fimple
 Lori Loughlin (VF : Séverine Morisot) : Toni
 Fred Ward (VF : Philippe Ogouz) : Lou Fimple
 Dee Wallace (VF : Sylvie Feit) : Connie Ryan 
 Leigh Taylor-Young (VF : Francine Lainé) : Elizabeth Fimple
 Cliff De Young (VF : Guy Chapellier) : George Ryan
 Casey Siemaszko (VF : Bernard Gabay) : Roger Despard
 Scott McGinnis (VF : Jean-Loup Horwitz) : Steve Powers
 Courtney Gains (VF : Fabrice Josso) : Doug
 Corey Haim (VF : Emmanuel Garijo) : Jeffrey Ryan
 Geoffrey Blake (VF : Franck Baugin) : Ricardo
 Rodney Pearson (VF : William Coryn) : Kirkpatrick
 JJ Cohen (VF : Mark Lesser) : Barry
 Michael Menzies : M. Simpson
 Gypsi DeYoung :  Henderson
 Ron Burke : M. Henderson
 Janet Carroll : Mère de Toni
 Mike Toto : Père de Toni

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1985
Comédie romantique américaine
Film d'Orion Pictures